En omnibus eller bus er et motorkøretøj til transport af mange personer samtidigt.

Omnibus kan også referere til:
 Omnibus (film) – en fransk kortfilm fra 1992 af Sam Karmann
 Omnibus (britisk tv-serie)– en britisk dokumentar tv-serie, sendt i årene 1967 til 2003
 Omnibus (amerikansk tv-serie) – en amerikansk tv-serie, sendt i årene 1952 til 1961

Se også
 Hesteomnibus – en bus trukket af heste